Эшпай, Андрей Андреевич (род. 1956) — советский и российский кинорежиссёр.
 Эшпай, Андрей Яковлевич (1925—2015) — советский и российский композитор.